Vasallo ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Vasallo (* 1973), spanische Autorin, Antirassistin, Feministin und LGBT-Aktivistin
 Carlos Vasallo Rojas (1908–1983), chilenischer Politiker und Diplomat
 Juan Vasallo (1927–1995), argentinischer Tango-Kontrabassist